Henry Edson Quinteros Sanchez, peruwiański piłkarz
 Miguel Quinteros, argentyński szachista
 Jorge Quinteros, argentyński piłkarz
 Daniel Quinteros, argentyński piłkarz
 Gustavo Quinteros, argentyński piłkarz i trener piłkarski